

Persone 
 Alessandro Saporiti – militare e politico italiano
 Cayetano Saporiti – calciatore uruguaiano
 Domenica Saporiti – attrice, modella e presentatrice ecuadoriana, Miss Ecuador 2008
 Eduardo Saporiti – ex calciatore argentino
 Rachele Saporiti – scrittrice italiana
 Rinaldo Saporiti – pittore italiano
 Roberto Marcos Saporiti – ex calciatore e allenatore argentino
 Teresa Saporiti – soprano italiano

Edifici 
 Palazzo Saporiti – edificio storico in stile neoclassico situato nel centro di Milano
 Palazzo Saporiti – edificio storico situato a Vigevano, ospitante il liceo "Benedetto Cairoli"